

Patronyme

Politique, militaire et religion 
Déthié Fou Ndiogou Fall (14??), Premier damel du Cayor
Abdou Fall (1952-), homme politique sénégalais
 Abdoulaye Fall (1952-), général de corps d'armée sénégalais
 Abdoulaye Fall (1953-), général de division sénégalais
 Albert Bacon Fall (1861-1944), homme politique américain
 Ameth Fall (19??-), général sénégalais
 Amy Sarr Fall, personnalité publique sénégalaise
 Bernard B. Fall (1926-1967), politologue français
 Charles D Fall (1989-), homme politique américain
 Cheikh Sadibou Fall (1950-2020), homme politique sénégalais
 François Lonsény Fall (1949-), diplomate et homme politique guinéen
 Ibrahima Fall (1942-), homme politique sénégalais
 Ibrahima Fall (1858-1930), homme religieux sénégalais
 Idrissa Fall (1932-), général sénégalais
 Khaly Amar Fall (1555-1638?), homme religieux
 Médoune Fall (1919-2007), homme politique et diplomate sénégalais
Tafsir Amadou FALL (1924-2008), homme religieux sénégalais
 Papa Khalilou Fall (1947-), officier général sénégalais
 Papa Louis Fall (1943-), diplomate sénégalais
 Samba Laobé Fall (18??-1886), dernier damel du Cayor
 Samba Yaya Fall (18??-18??), damel du Cayor

Arts, sciences et médias 
 Alicia Fall (1981-), journaliste/présentatrice de télévision française
 Aminata Fall (1930-2002), chanteuse et comédienne sénégalaise
 Aminata Sow Fall (1941-), écrivaine sénégalaise
 Eric Lindor Fall (1960-1997), écrivain franco-sénégalais
 Georges Fall (1920-2014), éditeur et écrivain français
 Guy-Guy Fall (19??-), musicien du Congo-Brazzaville
 Henry Clinton Fall (1862-1939), entomologiste américain
 Jean-Claude Fall (1947-), metteur en scène de théâtre et d'opéras et directeur de théâtre français
 Jean-Karim Fall (1958-2017), journaliste franco-sénégalais spécialiste de l'Afrique
 Khadi Fall (1948-), femme de lettres sénégalaise
 Kocc Barma Fall (1586-1655), philosophe sénégalais
 Marième Fall (1988-), chanteuse et compositrice sénégalaise
 Marouba Fall (1950-), romancier, poète et dramaturge sénégalais
 Mokodu Fall (1975-), peintre sénégalais 
 N'Goné Fall (1960-), architecte, critique d'art et responsable éditoriale sénégalaise et française

Sports 
 Aminata Fall (1991-), joueuse sénégalaise de basket-ball ;
 Assane Dame Fall (1984-), kayakiste sénégalais ;
 Baye Djiby Fall (1985-), footballeur sénégalais ;
 Benjamin Fall (1989-), rugbyman français ;
 Cheikh Fall (1946-2008), joueur sénégalais de basket-ball ;
 Dieylani Fall (1989-), footballeur sénégalais ;
 Fatou Bintou Fall (1981-), athlète sénégalaise ;
 Khady Fall (1991-), taekwondoïste sénégalaise ;
 Madoussou Fall (1998-), joueuse de rugby à XV française ; 
 Malick Fall (1968-), footballeur sénégalais ;
 Malick Fall (1985-), nageur sénégalais ;
 Martin Fall (1982-), footballeur franco-sénégalais ;
 Mouhamadou Fall (1992-) athlète français ;
 Moustapha Fall (1992-), joueur français de basket-ball ;
 Oulimata Ba Fall (1997-), céiste sénégalaise ;
 Pape Fall (1960-), joueur de football sénégalais ;
 Siny Fall (1990-), karatéka sénégalaise ;
 Souleymane Fall (1952-2013), joueur sénégalais de basket-ball ;
 Tacko Fall (1995-), joueur sénégalais de basket-ball ;
 Tony Fall (1940-2007), pilote de rallyes britannique ;
 Youssoupha Fall (1995-), joueur franco-sénégalais de basket-ball.

Industrie 
 Ibrahima Macodou Fall, industriel sénégalais du textile.

Œuvres 

 Fall, titre du troisième EP du groupe anglais Ride ;
 Fall, titre d'un EP du groupe de bluegrass Larkin Poe.
 Fall, film américano-britannique réalisé par Scott Mann et sorti en 2022.

Domaine militaire 
En allemand, Fall signifie une étude de cas, et dans le contexte de plans de guerre fut employé pendant la  GM :
 Fall Weiss (Pologne, ) ;
 Fall Gelb (Front de l'Ouest, ) ;
 Fall Rot, précipitant l'effondrement français en ) ;
 Fall Blau (Front de l'Est, deuxième campagne au printemps 1942).
 la liste globale de ces plans et opérations est fournie ici.

Autres 
 Baye Fall : branche de la confrérie des Mourides fondée par Cheikh Ibrahima Fall, au Sénégal ;
 en anglais, Fall signifie  ;
 en anglais américain, Fall signifie également automne.

Voir aussi